Cuvântul Răuțel se poate referi la:
Răuțel - sat în raionul Fălești
Răuțelul Nou - sat în raionul Fălești, comuna Hiliuți
Răuțel - râu, afluent de dreapta al râului Răut